Филипос Драгумис () е гръцки писател, политик и публицист.

Биография 
Той е роден в Атина на 2 януари 1890 година и е син на Стефанос Драгумис и брат на Йон Драгумис. Учи право в Атинския университет, където получава и докторска степен. Участва в Балканските войни, а след това в 1914 година се присъединява към дипломатическия корпус. Служи като заместник-консул в генералното консулство в Александрия. В 1917 година е уволнен по политически причини.

За първи път е избран за депутат от ном Лерин в 1920 година от Обединената опозиция, през 1926 година от Кооперативната селска партия и в 1927 година участва в комисията за подготовка на конституцията. В 1932 година е преизбран за депутат. През същата година става генерал-губернатор на Македония в правителството на Цалдарис. На изборите през март 1933 година е преизбран за депутат.

Със заповед на Филипос Драгумис на 30 юни 1933 година демократично избраният кмет на Солун Харисиос Вамвакас е уволнен. На изборите през 1935 година е избран като независим.

В началото на окупацията той напуска Гърция и намира убежище в Кайро, където се намира правителството. Служи като заместник-министър на външните работи, позиция, която отново поема през 1946 година в правителството на Константинос Цалдарис през април 1946 година. В следващото правителство на Цалдарис от октомври 1946 година той служи като военен министър. В служебното правителство на Кюсопулос той е министър на външните работи, докато в това на Пипинелис е министър на националната отбрана. В 1946 година е преизбран за депутат от Народната партия. През 1946 година е изпратен в Париж като член на гръцката делегация на мирната конференция.

Той също така е бил през целия живот член на Пангейския комитет и председател на Езиковото дружество, позиция, която заема в продължение на петдесет години. Бил е и президент на Гръцкото географско дружество и Гръцкото фолклорно дружество. Някои от трудовете му са: „Национално право на мирната конференция“ (1948 г.), „По Кипърския въпрос“ (1956 г.).

Умира в Атина на рождения си ден и е погребан в Първо Атинско гробище. Женен за Елени Валаорити, дъщеря на Йоанис Валаоритис, и има две деца, Маркос и Зои.

Родословно дърво

Бележки 

Гръцки политици
Гръцки журналисти
Филипос Драгумис
Починали в Атина
По произход от Богатско
Родени в Атина
Възпитаници на Атинския университет
Депутати от избирателен район Лерин
Генерал-губернатори на Македония